Hedman ist der Familienname folgender Personen:

 Deta Hedman (* 1959), englische Dartspielerin
 Graham Hedman (* 1979), britischer Leichtathlet
 Henrik Hedman (* 1968), schwedischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Magnus Hedman (* 1973), schwedischer Fußballtorhüter
 Victor Hedman (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Hetman